Bridge ("ponte" in inglese) può riferirsi a:

Aziende 
 Bridge – studio d'animazione giapponese

Cinema 
 Bridge – film del 1912 di Étienne Arnaud

Geografia 
 Bridge – villaggio e parrocchia civile del Regno Unito, appartenente alla contea del Kent

Giochi da tavolo 
 Bridge – un gioco di carte

Informatica 
 Bridge – in informatica, un dispositivo di rete
 Bridge – nell'ingegneria del software, un design pattern

Fotografia 
 Bridge –  in fotografia, una tipologia di macchina fotografica

Moda 
 Bridge – tipologia di piercing sottocutaneo praticato sul naso all'altezza degli occhi

Musica 
 Bridge –  in musica, breve interludio che collega due parti di una canzone
 Bridge – album solista di Joey Cape
 Bridge – album dei Blues Traveler del 2001
 Bridge – singolo dei Queensrÿche del 1994

Persone 
 Frank Bridge (1879-1941) – compositore, violista e direttore d'orchestra britannico
 Frankie Bridge (1989) – cantante britannica
 Mark Bridge (1985) – calciatore australiano
 Wayne Bridge (1980) – ex calciatore inglese
 William Bridge (1600-1670) – religioso inglese

Pagine correlate 
 The Bridge

Altri progetti

Collegamenti esterni